Тельч:

 Тельч — город-музей в Чехии, первый в стране памятник Всемирного наследия.
 Тельч, Ари (род. 1962) — известный мексиканский актёр.
 Тельч, Роберто (1943—2014) — аргентинский футболист, полузащитник.